

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Helenówka – część Myszkowa
 Helenówka – część Kazimierza Dolnego
 Helenówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Helenówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń 
 Helenówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno

Inne 
 Helenówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim

Zobacz też 
 Helenowo